Замчалов — русская фамилия:
 Замчалов, Григорий Емельянович (1901—1941) — советский детский писатель.
 Замчалов, Пётр Иванович (1913—1985) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.